Вознесенское сельское поселение или муниципальное образование «Вознесенское» — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в составе Приморского муниципального района Архангельской области России.

Соответствует административно-территориальной единице в Приморском районе — Вознесенскому сельсовету.

Административный центр находился в деревне Вознесенье.

География 
Сельское поселение находилось к северу от Цигломенского округа города Архангельск (за Никольским рукавом Северной Двины) и к западу от Пустошинского сельского поселения. Расположено на трёх островах в дельте Северной Двины: остров Андрианов, остров Кего и остров Тиноватик.

История 
Муниципальное образование было образовано в 2006 году.

В 2015 году муниципальное образование было упразднено путём объединения Вознесенского, Пустошинского и Ластольского сельских поселений в одно муниципальное образование Островное сельское поселение с административным центром в селе Вознесенье.

В 1900 году из Вознесенской волости 2 стана выделена Пустошинско-Амосовская волость того же стана.

В 1924 году в состав Вознесенской волости Архангельского уезда Архангельской губернии вошли Конецдворская и Чубонаволоцкая волости, Кудьмозерское сельское общество и Никольский Корельский монастырь Кудьмозерской волости.

Население

Состав сельского поселения

См. также 
 Список населённых пунктов Приморского района Архангельской области
 Административно-территориальное деление Архангельской области

Примечания

Ссылки 
 Областной закон «О статусе и границах территорий муниципальных образований в Архангельской области»  (редакция 2004 года)
 Историческая справка — Администрация муниципального образования Приморский муниципальный район
 Подчинённые пункты Вознесенского сельсовета Приморского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)
 Подчинённые пункты Нижнерыболовского сельсовета Приморского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Карты 
 [mapq37.narod.ru/map1/iq37128129130.html Топографическая карта Q-37-128,129,130. Архангельск — 1 : 100 000]

Упразднённые сельские поселения Архангельской области
Упразднённые муниципальные образования Приморского района Архангельской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году